El Torneig de Quito 2017, oficialment conegut com a Ecuador Open 2017, és un esdeveniment de tennis disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La tercera edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 12 de febrer del 2017 al Club Jacarandá de Quito, Equador.

El tennista dominicà Víctor Estrella Burgos va aconseguir el tercer títol consecutiu a Quito, coincidint amb les tres edicions celebrades d'aquest torneig i amb els tres títols individuals que té el tennista en el seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
ATP World Tour 2017